Skedvi, kan avse:

 Svedvi socken – en socken i Västmanland i Snevringe härad
 Svedvi landskommun – en tidigare kommun i Västmanlands län 1863–1943
 Svedvi församling – en tidigare församling i Västerås stift –1943, sedan Hallstahammars församling –2006
 Svedvi kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Hallstahammar-Kolbäcks församling, Västerås stift

 

 Västra Skedvi socken – en socken i Västmanland i Åkerbo härad
 Västra Skedvi landskommun – en tidigare kommun i Västmanlands län 1863–1951
 Västra Skedvi församling – en tidigare församling i Västerås stift –2010
 Västra Skedvi kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Malma församling
 Västra Skedvi distrikt – ett distrikt i Köpings kommun och Västmanlands län
 Västra Skedvi –  kyrkbyn i Västra Skedvi socken i Köpings kommun

Se även
 Skedevi